Ацета́т ни́келя(II) — неорганическое соединение, соль металла никеля и уксусной кислоты с формулой Ni(CH3COO)2, зелёные кристаллы, растворяется в воде, образует кристаллогидраты состава Ni(CH3COO)2.2H2O и Ni(CH3COO)2.4H2O.

Используется в гальванотехнике, для протравы тканей.

Канцероген.

Получение 
Реакцией уксусной кислоты и двухвалентного гидроксида никеля:

 Ni(OH)2 + 2CH3COOH -> Ni(CH3COO)2 + 2 H2O.

Реакцией уксусной кислоты c карбонатом никеля(II):

 NiCO3 + 2CH3COOH -> Ni(CH3COO)2 + CO2 ^ + H2O.

Физические свойства 
Ацетат никеля(II) образует зелёные кристаллы. Рентгеноструктурным анализом установлено, что в кристалле тетрагидрата ацетата никеля атом никеля имеет октаэдрическую координационную структуру, связанный с четырьмя молекулами воды и двумя ацетатными лигандами.

Растворяется в воде, не растворяется в этаноле.

Образует кристаллогидрат состава состава Ni(CH3COO)2.2H2O и более устойчивый и доступный Ni(CH3COO)2.4H2O.

Химические свойства 
Водные растворы при нагревании гидролизуются:

 Ni(CH3COO)2 + H2O ->[100\ ^{\ce {o}} \ce{C}] Ni(OH)2 v + 2CH3COOH.

При нагревании свыше 250 °С разлагается, промежуточные продукты разложения карбид никеля и карбонат никеля, при полном разложении образуются оксид никеля(II) и металлический никель.

Кристаллогидраты можно перевести в безводной состояние в вакууме, при  реакции с уксусным ангидридом или нагреванием.

Примечания

Литература 
 
 

никеля